Eastbourne International 2018, właśc. Nature Valley International 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2018 z cyklu Eastbourne International rozgrywany w dniach 25–30 czerwca 2018 roku w Eastbourne na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 721 085 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Wielkiej Brytanii